Thizy puede referirse a: 

 Thizy, antigua comuna francesa situada en Ródano.
 Thizy, comuna francesa situada en Yonne.
 Thizy-les-Bourgs, comuna francesa situada en Ródano.